Rosette (französisch für „kleine Rose“) steht für:

 Blattrosette, dicht gedrängte Anordnung von Blättern bei Pflanzen
 Rosette (Fell), eine Fellzeichnung bei Wildtieren
 ein großes kreisrundes Kirchenfenster, siehe Fensterrose
 Rosette (Kurve) in der Mathematik
 Rosette (Ornament), eine stilisierte Rose als Verzierung
 Schmuckelement an Fahrzäumen
 Schalllochrosette bei Saiteninstrumenten, siehe Schallloch
 Umgangssprachlich für den Anus 

Geografie:
 Rosette (Ägypten), Stadt im Nildelta
 Rosette (Utah), Ort im Box Elder County
 Rosette (Arguenon), Fluss in der Bretagne, Frankreich

Technik:
 Rosette, eine Unterlegscheibe für Senkkopfschrauben
 Schubrosette, die Abdeckung eines Rohres, das aus einer Wand kommt
 Türrosette, Abdeckplatte über dem Türschloss
 Oberleitungsrosette (auch Wandrosette genannt), eine spezielle Form der Fahrdrahtaufhängung bei Straßenbahnen
 Ausfluss-Rosette, veraltete Bezeichnung für die Bürette, ein Messinstrument im chemischen Labor
 Bassdrum Rosette, die Halterung auf der Großen Trommel zur Befestigung von Becken und Toms, siehe Große Trommel #Hardware
 CTD-Rosette, eine Sonde für Tiefseeuntersuchungen
 Rosette, eine Art des Facettenschliffs für Schmuckstein, siehe Rosenschliff

Numismatik: 
 Münzmeisterzeichen der Münzstätte Freiberg (1428–1441/1465–1500) 

Wein:
 Rosette (Rebsorte), eine rote Rebsorte
 Rosette (Wein), französisches Weinbaugebiet bei Bergerac

Rosette ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Rosette (* 1987), mexikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Rosetta
 Rosettierung, rosettenförmige Anordnung von roten Blutkörperchen
 Stein von Rosette, altägyptische Stele